Fides est un terme religieux latin qui signifie foi ou fidélité. Il peut également désigner :
 Le Fonds d'investissement pour le développement économique et social ;
 Fides, déesse de la bonne foi et de l'honneur dans la mythologie romaine ;
 L'agence Fides, agence d'information de la congrégation pour l'évangélisation des peuples ;
 Cours Fides, collège-lycée privé parisien ;
 Fides et Ratio, titre de l'encyclique publiée le  par le pape saint Jean-Paul II ;
 Fides, proles et sacramentum, pour Saint Augustin, les biens liés au contrat de mariage : la fécondité (proles), la fidélité (fides), la communauté de vie (sacramentum) ;
 Fides, guide permettant de réaliser des calculs de fiabilité prévisionnelle pour les composants et systèmes électroniques ;
 L'astéroïde (37) Fidès ;
 Fides, une maison d'édition québécoise ;
 Labor et Fides, une maison d'édition protestante suisse ; 
 La facturation individuelle des établissements de santé.

Acronyme